Mlinar ist der Familienname folgender Personen:

 Angelika Mlinar (* 1970), österreichische Juristin, Unternehmerin, Politikerin (NEOS, SAB), MdEP
 Lucija Mlinar (* 1995), kroatische Volleyballspielerin